István Mészáros peut désigner :

 István Mészáros, (1899-1944), footballeur hongrois 
 István Mészáros, (1930-2017), philosophe marxiste hongrois 
 István Mészáros, (1969-),  arbitre hongrois